2NE1 — корейская поп-группа, состоящая из четырёх участниц — CL, Бом, Дары, Минзи созданная агентством YG Entertainment в 2009 году. Дискография группы состоит из трёх студийных альбомов, трёх мини-альбомов и 25 синглов.

Дебютным синглом группы стала песня «Fire», изданная 6 мая 2009 года и возглавившая после Gaon Chart. Дебютный мини-альбом 2NE1, вышедший 8 июля 2009 года возглавил корейский альбомный хит-парад Gaon. Перед выходом первого студийного альбома участницы выпустили сольные синглы «Kiss», «You and I» и «Please Don’t Go»; каждая из них попала в топ-10 чарта Кореи.

В феврале 2010 года группа выпустила сингл «Try to Follow Me», обозначивший переход к новому звучанию, которым характеризуется первый альбом группы To Anyone, вышедший 9 сентября 2010. Одновременно с ним были запущены три сингла — «Clap Your Hands», «Go Away» и «Can’t Nobody», 31 октября появился четвёртый сингл — «It Hurts (Slow)» Each charted in the top 5 on the South Korean record chart..

Второй мини-альбом 2NE1 содержал в себе ставшие хитами песни «Lonely» и «I Am the Best». В 2012 году группа выпускает сингл «I Love You», возглавивший основные хит-парады Кореи, а также вошедший в чарты iTunes в Европе и США.

Второй студийный альбом группы, Crush, вышел 7 марта 2014 года. Диск попал в главный американский альбомный хит-парад Billboard 200 (61 место), что стало рекордом среди исполнителей K-pop.

Альбомы

Студийные альбомы

Мини-альбомы

Концертные альбомы

Сингл

Другие песни, попавшие в чарты

Совместные работы

DVD

Видеоклипы

Примечания 

2NE1
2NE1
2NE1